Ягуар  - основний бойовий танк , створений Китайською національною корпорацією з імпорту та експорту машин (СМЕС) спільно з американською компанією " Textron Marine & Land Systems " у 1989 році на базі танків Т-54/55 та " Type 59 " для експорту в країни третього світу .

Історія створення 
На початку 1989 року виробники офіційно оголосили про завершення спільної розробки нового танка для постачання експорту.

Було виготовлено дві машини, але подальші спільні роботи були згорнуті через заборону на військову співпрацю з Китаєм, встановлену урядом США після розгону демонстрації на площі Тяньанмень у Пекіні .

1990 року випробування танка були завершені.

Тактико-технічні характеристики 
Наведення гармати здійснювалося за допомогою електрогідравлічної системи з двоплощинною стабілізацією. Система управління озброєнням DFCS майже без змін була запозичена з легкого танка Stingray. Командир і навідник мали у своєму розпорядженні кілька прицілів, у тому числі й нічні, лазерний далекомір і балістичний обчислювач. Широке використання в «Ягуарі» агрегатів та апаратури «Стінгрея» було обумовлено тим фактом, що обидва ці танки спочатку робилися для продажу третім країнам.

Конструкція

Броньовий корпус та башта 
Компонування із заднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення. Корпус та башта зварені. У конструкції танка використано комбіноване бронювання.

Розробку та монтаж верхньої частини корпусу, вежі та двигуна здійснила американська компанія «Каділлак Гейдж Текстрон» ().

Відмінною рисою є характерне для танків НАТО розташування екіпажу, при якому командир та навідник розміщуються у вежі праворуч. Приводи наведення гармати електрогідравлічні, у разі виходу з ладу управління здійснюється вручну.

Озброєння 
Основним озброєнням танка є 105-мм нарізна гармата L7. Зброя стабілізована у двох площинах. Як допоміжне озброєння на танку встановлені спарений з гарматою 7,62-мм кулемет, а також великокаліберний 12,7-мм зенітний кулемет M2HB.

Танк оснащений системою управління вогнем, яка аналогічна встановленій на американському танку « Стінґрей » із лазерним далекоміром, тепловізійними приладами.

Ходова частина 
Шасі танка виготовлялися у Китаї. Підвіска індивідуальна торсійна. АКПП XTG-411 виробництва Allison Transmission (корпорація  General Motors)

Є радіостанція, ТПУ та автоматична система ППО.

Джерела 
http://www.military-today.com/tanks/jaguar.htm

http://www.army-guide.com/eng/product4406.html

https://web.archive.org/web/20101022060856/http://www.tankinfo.ru/Country/China/Jaguar.php
Танки Китаю
Середні танки
Дослідні танки і прототипи